The Videos – kompilacja teledysków grupy Nickelback
 The Videos – kompilacja teledysków grupy Roxette
 The Videos 1989–2004 – kompilacja teledysków grupy Metallica
 The Videos 86>98 – kompilacja teledysków grupy Depeche Mode
 1982–86 The Videos – kompilacja teledysków grupy Marillion